Thornton kan som auktorsförkortning betyda:

 Ian W.B. Thornton
 Robert John Thornton

Robotskapade auktorsförkortningar